Il doppio del torneo di tennis Hampton Grand Prix 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ilie Năstase e Ion Țiriac che hanno battuto in finale Andrés Gimeno e Manuel Orantes 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Jim McManus /  Jim Osborne (primo turno)

 Ross Case /  Colin Dibley (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hampton Grand Prix 1972